

Persone 
 Raymond de Dalmas – ornitologo, aracnologo e nobile francese
 Susana Dalmás – politica uruguaiana
 Yannick Dalmas – ex pilota automobilistico francese

Altro 
 Dalmas – film australiano del 1973 diretto da Bert Deling